Шехна — многозначный термин.
 Шехна — старое название реки Шексна.
 Шехна — аккадское название города Шубат-Эллиль.
  (Шехне) — деревня в Иране.
 Шехна — мусульманское женское имя.

См. также 
 Шахнай (шехнай)
 Шехина